Shiner bezeichnet:
 Shiner, deutscher Titel Shiner – Jenseits von Gut und Böse, britischer Film von John Irvin aus dem Jahr 2000
 Shiner (2004), US-amerikanischer Film von Christian Calson aus dem Jahr 2004
 Shiner (Band), US-amerikanische Post-Hardcore-Band aus Kansas City, Missouri, bestehend von 1992 bis 2003
 interner Codename der Apple Network Server
 Biermarke der Spoetzl Brewery

Shiner ist der Familienname folgender Personen:
 Esther Shiner (1924–1987), kanadische Politikerin
 Lewis Shiner (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller
 Raymond Shiner (1923/24–1999), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ronald Shiner (1903–1966), britischer Schauspieler und Bühnenregisseur

Orte:
 Shiner (Texas)

Siehe auch:
 Scheiner